Milan Figala, češki hokejist, * 23. november 1955, Češka † 2. november 2000, Nemčija.

Figala je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Vítkovice in HC Brno. Ob tem je igral še za AaB Ishockey v danski ligi, HK Jesenice v jugoslovanski ligi, kjer je s klubom v sezoni 1987/88 osvojil naslov prvaka, ter Fife Flyers in Dumfries Border Vikings v britanski ligi.
 
Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1979, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere (nepopolna)

|-
| HC Vítkovice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 43
| 6
| 15
| 21
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Czechoslovakia
| WHA
| 77/78
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| '''79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kometa Brno
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 38
| 4
| 6
| 10
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kometa Brno
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 36
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Kometa Brno
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 44
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 86/87
|
| 59
| 5
| 11
| 16
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
| 35
| 7
| 11
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 88/89
|
| 34
| 14
| 62
| 76
|
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 92/93
|
| 19
| 5
| 15
| 20
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 93/94
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fife Flyers
| Britanska liga
| 94/95
|
| 39
| 4
| 5
| 9
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dumfries Border Vikings
| Britanska liga
| 95/96
|
| 52
| 7
| 32
| 39
|
| 102
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 392
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 

Češki hokejski branilci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti HC Brno
Hokejisti AaB Ishockey
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti Dumfries Border Vikings